Guadeloups voetbalelftal (mannen)
 Guadeloups voetbalelftal (vrouwen)